Emperadors romans:
 Filip l'Àrab (Filip I), emperador romà
 Marc Juli Filip (Filip II), cèsar i emperador romà
 Reis i prínceps de Macedonia:
 Filip I de Macedònia
 Filip II de Macedònia.
 Filip III Arrideu.
 Filip IV de Macedònia.
 Filip V de Macedònia.
 Filip VI de Macedònia.
 Filip de Macedònia, príncep de Macedònia, fill d'Alexandre I de Macedònia
 Filip (germà de Perseu), príncep de Macedònia, fill de Filip V de Macedònia i germanastre de Perseu de Macedònia.
 Reis selèucides:
 Felip o Filip I Filadef, rei 95 aC-83 aC 
 Felip o Filip II Filoromà (65 aC-64 aC) 
 Família romana: Vegeu Marci Filip.
 Quint Marci Filip (cònsol 281 aC), cònsol el 281 aC 
 Luci Marci Filip (amic de Filip V), romà que va establir llaços d'hospitalitat amb Filip V de Macedònia
 Quint Marci Filip (cònsol 186 aC i 169 aC), cònsol el 186 aC i 169 aC 
 Quint Marci Filip (militar), militar romà
 Luci Marci Filip (cònsol 91 aC), tribú de la plebs el 104 aC i cònsol el 91 aC 
 Luci Marci Filip (cònsol 56 aC), cònsol el 56 aC 
 Luci Marci Filip (tribú), tribú de la plebs el 49 aC 
 Quint Marci Filip (procònsol), procònsol a Àsia el 54 aC
 Altres personatges:
 Filip de Crotona, noble de Crotona
 Filip de Tebes,governant tebà.
 Filip (militar), oficial macedoni al servei d'Alexandre el Gran
 Filip (cap de la cavalleria), oficial macedoni al servei d'Alexandre el Gran.
 Filip (sàtrapa de l'Índia), sàtrapa macedoni de l'Índia
 Filip (sàtrapa de Sogdiana), sàtrapa de Sogdiana 
 Filip (general d'Antígon), oficial macedoni al servei d'Alexandre el Gran i d'Antígon el Borni
 Filip (fill d'Antípater), general i príncep macedoni, fill d'Antípater (regent de Macedònia) i germà de Cassandre de Macedònia.
 Filip (fill d'Antígon), general macedoni, fill d'Antígon el Borni
 Filip (fill de Lisímac), príncep de Tràcia, fill de Lisímac de Tràcia.
 Filip (governador de Sició), militar macedoni al servei de Ptolemeu I Sòter
 Filip (governador de Cassandria), oficial del Regne de Macedònia.
 Filip de Megalòpolis, fill d'Alexandre de Megalòpolis i pretendent al tron de Macedònia
 Filip (comandant dels elefants), militar i amic d'Antíoc III el Gran.
 Filip (ministre), un dels ministres del rei selèucida Antíoc IV Epífanes
 Filip Abucara, escolàstic grec.
 Filip d'Amfípolis, escriptor grec 
 Filip Cesariense, escriptor religiós grec.
 Filip de Calcis, historiador grec.
 Filip Col·lideu o Filip Col·lidense, terratinent grec.
 Filip Còmic, poeta grec 
 Filip Epigramàtic, nom donat a dos poetes grecs 
 Filip el Jove, poeta grec 
 Filip de Bizanci, poeta grec 
 Filip Evangelista, escriptor probablement grec o hel·lènic 
 Filip de Gortina, escriptor cristià del segle II 
 Filip Gramàtic o Filip Rector o Filip Sofista, escriptor i sofista grec.
 Filip Isàngel, escriptor grec 
 Filip el Macedoni, poeta epigramàtic grec 
 Filip de Medma, filòsof grec 
 Filip el Megàric, filòsof megàric grec 
 Filip d'Opos (Philippus, ) fou un filòsof grec 
 Filip el Parodiador, parodiador grec 
 Filip Prevere, religiós grec 
 Filip de Side, escriptor grec 
 Filip Solitari, monjo grec 
 Filip Estudita, escriptor grec 
 Filip de Theangela, escriptor grec 
 Filip de Tessalònica, poeta epigramàtic grec 
 Filip d'Acarnània, metge grec
 Filip de l'Epir, metge grec.
 Filip, metge grec del segle II
 Filip, sofista grec.